Провінція Верхня Сілезія (; ; ) — колишня провінція Вільної держави Пруссії, що існувала в 1919-1945 роках. Була об'єднана з Нижньою Сілезією, як Провінція Сілезія в проміжку між 1938 і 1941. Столицею Верхньої Сілезії було Ополе. Провінція, крім того, ділилася на два адміністративні регіони (Regierungsbezirke) — Катовиці й Ополе.

Регіон Верхня Сілезія нині розташований переважно в Польщі (Опольське воєводство і Сілезьке воєводство), частково в Чехії (Чеська Сілезія).

Див. також 
 Сілезьке воєводство

Джерела 
 Volksabstimmungen 1920 und 1922
Держави і території, засновані 1919
Сілезія
Історичні землі Чехії
Історичні краї Польщі
Історичні області Німеччини
Провінції Пруссії